Бокарев — русская фамилия; имеет женскую форму Бокарева.

Известные носители 
 Бокарев, Александр Петрович (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 
 Бокарев, Виктор Петрович (1938—2015) — советский и российский скульптор и художник.
 Бокарев, Геннадий Кузьмич (1934—2012) — советский и российский драматург, сценарист.
 Бокарев, Даниил Семёнович — крепостной крестьянин графа Шереметьева; ему принадлежит открытие подсолнечника как масличной культуры.

См. также 
 Бокарёв